Амар — ім'я арабського походження. Відомі носії:
 Амар I — 3-й емір Трарзи
 Амар II — 5-й емір Трарзи
 Амар III — 10-й емір Трарзи
 Амар IV — 12-й емір Трарзи
 Амар V Салім — 18-й емір Трарзи
 Амар-Сін — цар Ура
 Амар Беніхлеф — алжирський дзюдоїст
 Амар Осим — боснійський футболіст і футбольний тренер

Див. також 
 Амар (значення)